Qullar – centro abitato del distretto di Balakən, in Azerbaigian
 Qullar – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qullar – centro abitato del distretto di Qusar, in Azerbaigian